Il existe plusieurs voies portant l'odonyme d'avenue du Parc, notamment :

Avenue du Parc de Woluwe à Auderghem ;
 Avenue du Parc de Woluwe à Woluwe-Saint-Pierre.

Avenue du Parc à Montréal ;
 Avenue du Parc à Québec.

Avenue du Parc-Saint-James à Neuilly-sur-Seine ;
 Avenue du Parc à Nice ;
 Avenue du Parc-de-Passy et avenue du Parc-des-Princes à Paris ;
 Avenue du Parc à Toulouse.

Voir aussi 
 
 Route du Parc
 Park Avenue